Grow ist der Familienname folgender Personen:

 Galusha A. Grow (1823–1907), US-amerikanischer Politiker
 Malcolm C. Grow (1887–1960), US-amerikanischer Luftwaffenoffizier
 Margarete Grow, deutsche Tänzerin und Schönheitskönigin 

Grow ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grow (Texas)
 Grow (Town), Town(ship) im Rusk County, Wisconsin

Grow bezeichnet weiterhin:

 Grow (Lied), ein Lied von Jeangu Macrooy
 grow!, eine Zeitschrift
 Grow Jogos e Brinquedos, einen Spiele-Verlag in Brasilien

Siehe auch:
 Grou (Begriffsklärung)
 Grau (Begriffsklärung)
 Crow